Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1996 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 1996 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1996 взяли участь 12 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Результати матчів

Найбільша перемога чемпіонату області 
 «Енергетик»(м. Нетішин) - «С.Аякс» (м. Хмельницький) 11:0
 «СКА» (м. Старокостянтинів) - «Полква» (смт. Теофіполь) 10:0
 «Папірник» (смт. Понінка) - «Полква» (смт. Теофіполь) 8:0
 «СДЮШОР» (м. Шепетівка) - «Імпульс»(м. Кам'янець-Подільський) 7:0

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 1996 г. — Хмельницький, 1996. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1996 у футболі